Meredith är ett engelskt efternamn. Det kan avse

Personer

 Bryan Meredith (född 1989), amerikansk fotbollsspelare
 Burgess Meredith (1907–1997), amerikansk skådespelare
 Edwin Meredith (1876–1928), amerikansk publicist och politiker, jordbruksminister
 George Meredith (1828–1909), brittisk författare
 James Meredith (född 1933), amerikansk medborgarrättsaktivist
 Richard Meredith (ishockeyspelare) (född 1932), amerikansk ishockeyspelare
 Ted Meredith(1891–1957), amerikansk löpare
 William M. Meredith (1799–1873), amerikansk politiker, whigpartist, finansminister

Geografi

Australien 

 Meredith (ort i Australien), Victoria, Golden Plains,

USA 

 Meredith, New Hampshire, New Hampshire, Belknap County,

Se även
 Mount Meredith – berg i Antarktis, Australien och USA

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn